Blang Luah (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Blang Luah (Darul Makmur), een plaats in Indonesië